Esta página apresenta os jogadores que disputaram a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2010.

Treinador:  Josef Hickersberger

Treinador:  Jerry Allen

Treinador:  Celso Roth

Treinador:  Rafael Benítez

Treinador:  Pablo Marini

Treinador:  Shin Tae-Yong

Treinador:  Lamine N'Diaye

Ligações externas 
 Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2010 em FIFA.com

Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2010